Playing for Change kan syfta på:
 Playing for Change (musikstiftelse) – ett multimedia musikprojekt startat 2002 av Mark Johnson och Whitney Kroenke
 Playing for Change – tidigare namn på en ideell stiftelse, se Reach for Change